Ictidopappus es un género extinto de mamífero Viverravidae que vivió durante el Paleoceno en América del Norte hace entre 63,3- 61,7 millones de años aproximadamente. El género contiene una sola especie,  Ictidopappus mustelinus.

Filogenia
Las relaciones filogenéticas del género Ictidopappus son mostradas en el cladograma presentado a continuación:

Referencias

Viverravidae
Mamíferos extintos de América del Norte
Mamíferos del Paleoceno